

Rivières et ruisseaux 

 Le Cérou est une rivière du sud de la France qui coule dans les départements de l'Aveyron et du Tarn. C'est un affluent de l'Aveyron

 Le Cérou est un ruisseau du centre de la France qui coule dans le département du Cantal. C'est un affluent de l'Alagnonnette.

Personnalités 

 Pierre Cérou : auteur français du 
 André Cérou : financier français
 Jean-Joseph Cérou : capitoul docteur en médecine

Voir aussi 

 Le Céroux est un ruisseau du centre de la France qui coule dans les départements du Cantal et de la Haute-Loire. C'est un affluent de l'Allier.
 Céroux-Mousty : section de la ville belge d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Gare de Céroux-Mousty